Maurice Audubert Boussat, de son nom de naissance Maurice Georges François Boussat, né le  à Oran et mort le  à Villebon-sur-Yvette est un professeur et écrivain français.

Biographie 
Il est né à Oran en 1901 au hasard d’une affectation de son père brigadier de gendarmerie. Du côté paternel, la famille est originaire du petit village de Bannes dans le Quercy. Il passe son baccalauréat à Alger en 1919-1921 puis poursuit ses études à Toulouse. Licencié en mathématiques, physique, chimie et astronomie approfondie, il enseigne au lycée de Chalons-sur-Marne, puis fait carrière aux lycée Henri-IV et Janson-de-Sailly en qualité de professeur de physique-chimie dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Lors de la Seconde Guerre mondiale, bien que réformé, il insiste pour passer le conseil de révision et s’engage au  d’artillerie de Dakar. Il fut sollicité par Léopold Senghor pour réorganiser l’Instruction nationale au Sénégal. Resté très attaché aux racines quercinoises, il retournait fréquemment dans la maison de famille de Saint-Michel Loubéjou où il aurait terminé sa vie.

Son nom de plume accole les patronymes de ses parents (sa mère se nommait Anaïs Audubert). Membre de la Société des gens de lettres, correspondant de l'Annuaire Général des Lettres, il livre divers articles de critique littéraire, par exemple dans Le Puy de Dôme à Paris et Le Réveil de la Marne. Il est l'auteur de romans et de poèmes. Au cours de ses années toulousaines, il collabore avec le jeune compositeur Emile Goué, lui livrant des textes de mélodies (Barcarolle, Remembrance, Souffrance, La Chanson des yeux de ma Mie), les titres des parties du recueil pianistique Pénombres, ainsi que le livret d'un opéra d'après le roman de Ferdinand Fabre : Le Chevrier

Principales œuvres

Théâtre 
 Le Chevrier, drame lyrique en 5 actes et en vers, musique d'Émile Goué, d'après le roman de Ferdinand Fabre;

Prose 
 Dans le vent d'autan, nouvelle, Les Œuvres Libres 72, Fayard, 1927
 Choc en Retour, roman, Nouvelle Société d'Édition, 1930

Romans annoncés et non publiés 
 Dérive d'un monde,
 Les Flagellants,
 Mes voisins de galère,
 Rira-les-esclots,

Poésie 
 Soir africain, in Poésie, cahiers mensuels illustrés, tome IV, 1926, aux éditions d’art du Croquis
 Chanson des pêcheurs de sable, extrait de « Sonatines du soir » (en préparation) in Poésie, cahiers mensuels illustrés, tome V, 1927, aux éditions d’art du Croquis.
 Sub Lumina Prima, 1929

Notes et références

Liens externes 

Naissance en décembre 1901
Naissance à Oran
Naissance en Algérie française
Enseignant au lycée Henri-IV
Écrivain français du XXe siècle
Décès en février 1992
Décès dans l'Essonne
Décès à 90 ans